Pedro Pereira (Arroyos y Esteros, Paraguay, 11 de mayo de 1984 - ) es un escritor y dibujante paraguayo, a quien se le reconoció con el premio Club Centenario en Asunción. Sus obras han sido publicadas mayormente en medios digitales.

Biografía 

Pedro Pereira nació el 11 de mayo de 1984 en Arroyos y Esteros y posteriormente pasó su infancia en Ñemby, un pueblo de la región del Departamento Central, en una cultura bilingüe entre el guaraní y el castellano.

Se formó con la lectura de los libros clásicos americanos, de Howard Phillips Lovecraft y de Edgar Allan Poe, demostrando en sus obras una marcada influencia de este último.

Con 18 años, publicó su primera obra literaria en un portal digital de literatura de terror español.

Concurso Literario Club Centenario 

Obtuvo un reconocimiento en 2005 por su cuento “La Advertencia”, en el Club Centenario en el marco del concurso de cuentos organizado por el club. En el año 2006 obtuvo el primer premio en el mismo concurso con su obra “La Bestia de Santa Rita”, llevándose así la última estatuilla hecha por el escultor paraguayo Hugo Pistilli antes de su muerte. Un año después se hizo con el primer premio con su cuento “El Carruaje del Señor Keppler”, todos publicados posteriormente. En 2013 obtuvo el primer premio en categoría mayores de 25 años.
Sus aportes como cronista ciudadano fueron reconocidos por un diario de Asunción en dos ocasiones.

Obras

Véase también 
 Edgar Allan Poe
 Howard Phillips Lovecraft

Enlaces externos 

 Fragmento y Biografía de Pedro Pereira en Piel Latinoamericana
 Pedro Pereira en la Comunidad de Cuentistas de Habla Hispana
 

Cordilleranos
Cuentistas de Paraguay
Periodistas de Paraguay
Escritores masculinos de Paraguay